Latsis peut faire référence à :
 Un patronyme
 Latsis, groupe grec appartenant au milliardaire Spiro Latsis
 Fondation Latsis, institution suisse attribuant les prix Latsis universitaires, le prix Latsis national et le prix Latsis européen